Кицайский язык (Kichai, Kitsai) — мёртвый каддоанский язык, на котором раньше говорил народ кичай, который раньше проживал в округе Кэддо, около носителей языка кэддо, на западе центральной части штата Оклахома в США. Последний говорящий на языке умер в 1940 году (2007). Также более похож на языки пауни и вичита.

Ссылки 
 Кицайский язык  на Ethnologue

Литература 
 Sturtevant, William C., general editor, and Raymond D. Fogelson, volume editor. Handbook of North American Indians: Southeast. Volume 14. Washington DC: Smithsonian Institution, 2004. ISBN 0-16-072300-0.

Языки США
Каддоанские языки
Мёртвые языки